Najaden est le nom de :

 Navires de la Marine royale dano-norvégienne (1509-1814) :
 La frégate HDMS Najaden (1796 à 1807) ;
 La  frégate HDMS Najaden (1811 à 1812) : coulé à la bataille de Lyngør. 

 Navires de la Marine royale suédoise :
 le HMS Najaden : corvette construite en 1834 ;
 le Najaden (1897) : trois-mâts carré suédois, navire-école de la marine royale suédoise, aujourd'hui sous pavillon norvégien.
 le Najaden (1918) : goélette à trois mâts suédois, voilier charter en mer Baltique, aujourd'hui sous pavillon polonais et renommé Kapitan Borchardt.

 Navires de la Marine royale danoise :
 La corvette Najaden (1820-1852) ;
 Le sous-marin Najaden (1913-1931).